Beaurepaire puede referirse a: 

 Beaurepaire, comuna francesa situada en Isère.
 Beaurepaire, comuna francesa situada en Oise.
 Beaurepaire, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Beaurepaire, comuna francesa situada en Vendée.